Кила — розмовна назва грижі
  — захворювання рослин родини хрестоцвітих (капусти, ріпака та ін.), спричинюване псевдогрибами Plasmodiophora brassicae
  — російська народна гра

Див. також 
 Кил — різновид вибільних глин
 Кіл (значення)
 Кіль